Onderdistrict in Indonesië
 Labuhan Ratu (Bandar Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandar Lampung in de provincie Lampung
 Labuhan Ratu (Oost-Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lampung in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Labuhan Ratu (Pasir Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lampung in de provincie Lampung